Соревнования по ходьбе на 20 километров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 4 октября в Дохе (Катар). Круговая трасса длиной 1 км была проложена по набережной Корниш.

С целью минимизации рисков здоровью спортсменов, связанных с высокой температурой и влажностью воздуха, организаторы приняли решение сделать старт марафонов и спортивной ходьбы в полночь.

Действующим чемпионом мира в ходьбе на 20 километров являлся Эйдер Аревало из Колумбии. Он не защищал свой титул из-за перелома ключицы, полученного на тренировке незадолго до турнира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 1:22.30. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 марта 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 60.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Персеус Карлстрём — как текущий лидер общего зачёта IAAF Race Walking Challenge 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт заходу на 20 километров был дан 4 октября в 23:30 по местному времени. На дистанцию отправились 52 ходока из 28 стран.

Как и все предыдущие шоссейные дисциплины на чемпионате мира в Дохе, ходьба на 20 км у мужчин прошла при тяжёлых погодных условиях. Несмотря на позднее начало соревнований, температура воздуха составляла 32 градуса тепла при относительной влажности воздуха 77 процентов.

Спортсмены осторожно начали первые 5 км, привыкая к жаре. Первый отрыв попытались создать британец Каллум Уилкинсон и китаец Ван Кайхуа, но довольно быстро их догнал лидер мирового сезона Тосикадзу Яманиси. После 7-го километра события в заходе развивались почти так же, как и ранее на чемпионате на дистанции 50 км. Яманиси, подобно соотечественнику Юсукэ Судзуки, оторвался от преследователей и единолично возглавил борьбу за чемпионство. На второй половине дистанции он уверенно сохранил добытое преимущество, ни разу не дав соперникам приблизиться к себе ближе, чем на 13 секунд. Сборная Японии выиграла на чемпионате мира 2019 года обе мужские дистанции в ходьбе (20 и 50 км). Прежде лишь Испании в 1993 году удавалось добиться аналогичного достижения.

Основным преследователем Яманиси был швед Персеус Карлстрём. Он долгое время шёл на втором месте, но на заключительных двух километрах не устоял перед натиском Василия Мизинова. Россиянин, выступавший в нейтральном статусе, в очередной раз после спокойного начала дистанции отметился высокой скоростью на заключительном отрезке. Заключительные 5 км Мизинов преодолел за 20.53 (лучший результат среди всех участников), что принесло ему серебряную медаль. Ранее в похожем стиле, благодаря мощному финишному рывку, он выиграл молодёжный чемпионат Европы 2019 года.

Карлстрём сохранил за собой третью позицию и стал первым мужчиной из Швеции, выигравшим медаль чемпионата мира в спортивной ходьбе.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба